Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 1991 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa da época.

Populacao
1991